La Force puede referirse a: 

 La Force, comuna francesa situada en Aude.
 La Force, comuna francesa situada en Dordoña.